Malta competiu em quinze Jogos Olímpicos de Verão e participou de um Jogos Olímpicos de Inverno.

Quadros de medalhas

Quadro de Medalhas por Jogos de Verão

Quadro de Medalha por Jogos de Inverno

Ver também 
 Malta nos Jogos Paraolímpicos
 Competidores Olímpicos de Malta

Malta nos Jogos Olímpicos